O Campeonato Goiano de Futebol - Segunda Divisão de 1992 foi disputado por 16 agremiações esportivas de 15 municípios diferentes.

A equipe campeã foi a do  Ceres Esporte Clube com o saldo de 19 jogos, 12 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas.

Participantes 
 Aparecidense (Aparecida de Goiânia)
 Caldas (Caldas Novas)
 Ceres EC (Ceres)
 Comercial (Catalão)
 CRAC - CRAC (Catalão)
 Cristalina Atlético Clube (Cristalina)
 Goianésia Esporte Clube (Goianésia)
 Grêmio Buritialegrense (Buriti Alegre)
 Inhumas (Inhumas)
 Itapuranga  (Itapuranga)
 Luziânia Futebol Clube (Luziânia)
 Monte Cristo (Goiânia)
 MAC (Mutunópolis)
 EC Rio Verde (Rio Verde)
 São Luís FC (São Luís de Montes Belos)
 Uruaçu Futebol Clube (Uruaçu)

Semi-finais e final 

Obs. A final foi disputada em três jogos, pois houve um jogo que terminou em 0x0 no dia 14/06/1992 em Inhumas anterior aos outros dois que ocorreram em Ceres nas datas 21/06/1992 e 28/06/1992.  

 Estadual

1992